Issiaka Koudize (Niamei, 3 de janeiro de 1987) é um futebolista nigerino que atua como defensor.

Carreira 
Iniciou sua carreira no ASFAN, time das Forças Armadas do país, em 2011. Ficou uma temporada na equipe antes de ser contratado pelo AS GNN, também ligado às Forças Armadas, em 2012.

Seleção
Desde 2010, Koudize defende a Seleção do Niger, tendo disputado quatro partidas pelos Ménas, não marcando nenhum gol.

Fez parte da equipe que disputou a CAN 2012, disputando um jogo. Pré-convocado por Gernot Rohr para a edição de 2013, foi incluído na lista definitiva de 23 convocados para a competição.

Links
 Perfil em Ogol

Futebolistas do Níger
Naturais de Niamei
Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013